

Бабаєво — місто, центр Бабаєвського району, Вологодська область
 Бабаєво — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Бабаєво — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Бабаєво — село, Мішкинський район, Башкортостан